Губенко Анатолій Лук'янович — український архітектор
 Губенко Антон Олексійович — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу
 Губенко Василь — письменник-гуморист родом з Полтавщини, старший брат Остапа Вишні
 Губенко Валерій Олександрович — український військовий діяч, генерал армії України.
 Губенко Зиновій Трифонович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Губенко Віталій Платонович (1933—2018) — український художник.
 Губенко Кость Михайлович — український актор, брат Остапа Вишні.
 Губенко Микола Миколайович — радянський і російський режисер, сценарист, актор, державний і політичний діяч
 Губенко Павло Михайлович — український письменник, гуморист і сатирик, що писав під псевдонімом Остап Вишня
 Губенко Світлана Іванівна — українська учена у галузі металургії, доктор технічних наук, професор, академік АН ВШ України.
 Губенко Тихон Павлович (1896—1971) — заслужений діяч науки і техніки, видатний вчений в галузі електричних машин і електроприводу, доктор технічних наук.
Українські прізвища
Прізвища на -енко